Гюстав-Максимильен-Жюст де Крой (; 12 сентября 1773, замок Л'Эрмитаж (Конде-сюр-л’Эско) — 1 января 1844, Руан) — французский кардинал, принц де Крой и князь Священной Римской империи, пэр Франции. Епископ Страсбурга с 23 августа 1819 по 17 ноября 1823. Архиепископ Руана с 17 ноября 1823 по 1 января 1844. Кардинал-священник с 21 марта 1825, с титулом церкви Санта-Сабина с 21 мая 1829.

Биография 
Пятый сын герцога Анн-Эмманюэля де Кроя и Августы Фредерики Вильгельмины Эрнестины фон Зальм-Кирбург.

Начал духовную карьеру каноником в капитуле Страсбурга. В 1791 году эмигрировал со всей семьей. Нашел убежище в Вене, где стал одним из четырех каноников в учреждении Лихтенштейна.

В 1800 году, после смерти Пия VI, был выбран кардиналом-архиепископом Вены в качестве одного из своих конклавистов. Совершил поездку в Венецию, где близко познакомился с кардиналом Кьярамонти, избранным новым папой.

Все еще проживал в Вене, когда в 1817 году был назначен епископом Страсбурга. Блестящая церемония посвящения в сан состоялась только 9 января 1820 года в церкви Сен-Сюльписе.

В 1821 году, после смерти кардинала Перигорского, де Крой был назначен на пост великого раздавателя милостыни Франции.

Так как епископ долгое время жил в Германии, он был плохо знаком с французским духовенством, и ордонансом 11 ноября ему был придан господин Фрейсину, «для работы по представлению к церковным титулам и всем делам, подлежащим их ведению».

По словам автора весьма комплиментарной статьи об этом церковном деятеле в «Универсальной древней и новой биографии», существовали опасения, что происхождение из знаменитого рода суверенных владетелей помешает де Крою беспристрастно относиться к священникам скромного происхождения, «но в этом отношении ему не смогли предъявить ни малейшего упрека, ибо рождение, титулы, фавор ничего не значили в его глазах: заслуги, благочестие, рвение, любовь к труду, административные навыки, прежняя служба были единственными рекомендациями, с которыми он считался».

В ответ на упрек, высказанный в одном из салонов Сен-Жерменского предместья, по поводу того, что он выдвигает в епископат людей темного происхождения, де Крой воскликнул: «Церковь нуждается не в больших именах, а в больших добродетелях».

Архиепископ Парижский Иасент-Луи де Келан вскоре после назначения де Кроя великим раздавателем милостыни оспорил прерогативы, относящиеся к этой должности. Людовик XVIII безуспешно пытался замять конфликт, предложив Келану через маркиза де Лористона снять свои претензии. В свою очередь, де Крой намеревался добиться от папы издания буллы, подтверждающей его полномочия, права и привилегии. Конфликт закончился при Карле X, постановившем 25 января 1826 года лишить великого раздавателя части полномочий, присвоенных в свое время кардиналом Перигорским в ущерб правам Парижского архиепископа. Обиженный де Крой подал в отставку, но она не была принята.

31 октября 1822 года он был возведен в ранг пэра Франции с церковным титулом, а в 1823 году сменил кафедру, став архиепископом Руанским. Его права были урезаны ордонансом 26 августа 1824 года, создавшим министерство церковных дел, в ведение которого перешли иерархические назначения. Королевское решение вызвало недовольство, так как почти половина священников, назначенных во французский епископат, была предложена Людовику XVIII де Кроем. Епископ Гермополиса объяснился по этому поводу с архиепископом Руанским. В знак признания заслуг принца де Кроя король зарезервировал для него кардинальскую шапку.

19 марта 1825 года де Крой опубликовал для своего диоцеза пастырскую инструкцию, призванную восстановить церковную дисциплину в рядах священнослужителей, и вызвавшую бурю негодования в либеральной прессе. 3 мая архиепископу пришлось опубликовать пастырское письмо, в котором он смягчил свои нападки на ордонанс.

21 марта 1825 года де Крой был возведен папой Львом XII в сан кардинала с титулом Санта-Сабины. Участвовал в конклавах 1829 и 1830—1831 годов.

После Июльской революции де Крой, близкий к доктрине роялистов и партии легитимистов, отказался приносить присягу, был исключен из Палаты пэров, и больше не исполнял никаких придворных функций, сосредоточившись на управлении диоцезом, где пользовался значительным авторитетом, благодаря широкой благотворительности (только на публичные раздачи милостыни архиепископ тратил более 10 000 франков в год). Общение с паствой для де Кроя было несколько затруднено, так как из-за длительного пребывания за границей он разучился свободно изъясняться по-французски, а природная застенчивость создавала дополнительные помехи.

В 1830-е годы кардинал примирился с архиепископом Парижским, признав его выдающиеся заслуги перед церковью, и во время визита Келана в Руан устроил ему торжественный прием.

В 1840 году де Крою пришлось участвовать в крещении графа Парижского, но при дворе он не появился, и сразу по окончании церемонии отбыл в Руан.

Также исполнял должность примицерия королевского капитула Сен-Дени.

Награды 

 Командор ордена Святого Духа (28.10.1821)
 Большой крест ордена Карлоса III

Комментарии

Примечания

Литература 

  
 Courcelle J.-B.-P., de. Pairs de France, p. 231 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VI. — P.: Arthus Bertrand, 1826
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, pp. 78—79 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 , pp. 534—535
 Dictionnaire des parlementaires français. T. II. — P.: Bourloton, 1890, p. 226
 , coll. 779—780

Ссылки 

 
 

Кардиналы Франции
Кардиналы Льва XII
Архиепископы Руана
Епископы Страсбурга
Дом де Крой
Французские эмигранты времён Французской революции
Члены Палаты пэров Франции эпохи Реставрации